Mita kan syfta på:

 Mit'a, obligatorisk allmän service hos Inkafolket
 Asunción Mita, en ort i Guatemala